(en abrégé  voire ) est une naine brune de type spectral M7.5 située à une distance de  du Soleil. Elle est l'objet primaire d'un système planétaire dont l'unique objet secondaire connu est  ( ou ), une planète confirmée.

Découvertes 
D'après Gauza  (2015),  et  ont été répertoriées, pour la première fois, dans le catalogue des sources ponctuelles du  (2MASS), sous les désignations respectives  et .

Toujours d'après Gauza  (2015),  a ensuite été répertoriée dans le catalogue du  (SIPS) comme .

est un objet en orbite autour de , à une distance de , soit , de la naine brune.

Sa masse, estimée à  masses joviennes, est proche de la masse minimale nécessaire à la fusion thermonucléaire du deutérium (H).

Notes et références

Liens externes 
 Naine brune
 
 
  GSC 2.2 S20330312466, 2MASS J12560215-1257217, SIPS 1256-1257 et WISE J125601.96-125723.9 sur la base de catalogues VizieR du Centre de données astronomiques de Strasbourg
 Planète
 
  2MASS J12560183-1257276 sur la base de catalogues VizieR du Centre de données astronomiques de Strasbourg
 

Naine brune
Système planétaire
Constellation du Corbeau
Objet du catalogue 2MASS